

Plaatsen 
 Stowe (Buckinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
 Stowe (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Stowe (Vermont), een plaats in de Amerikaanse staat Vermont

Personen 
 Harriet Beecher Stowe, een Amerikaans schrijfster